Un grand voyer est un haut fonctionnaire responsable de l'entretien des routes, des alignements, des places et de l’embellissement des villes.
 Grand voyer (France), poste créé par Henri IV dès 1599 ; 
 Grand voyer (Québec), poste ayant existé entre 1657 et 1840.